Никола́й Васи́льевич Бара́нов:
 Баранов, Николай Васильевич (1856 — ?) — капитан 2-го ранга, во время Цусимского сражения командовал эскадренным миноносцем «Бедовый»
 Баранов, Николай Васильевич (1899—1976) — Герой Советского Союза.